Blondiau ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jörg Blondiau (* 1959), deutscher Steinmetz, Bildhauer und geschäftsführender Betreiber eines Programmkinos
 Laurent Blondiau (* 1968), belgischer Jazztrompeter und Bandleader